Carly Reynolds is een personage uit de televisieserie Beverly Hills, 90210, gespeeld door actrice Hilary Swank.

Carly is een alleenstaande moeder van Zach en ontmoette Steve Sanders bij een voetbalwedstrijd waar Zach aan meedeed, Steve was daar met Erin Silver, zusje van Kelly Taylor.

het was bepaald geen liefde op het eerste gezicht, Carly vond Steve maar een nietsnut en verwaand.
Maar na loop van tijd zag Carly toch dat Steve lief kan zijn en ging toch op zijn avances in. Wat leidde tot een hechte relatie en Steve zag een mooie toekomst samen met haar en Zach.

Op een dag krijgt Carly een bericht dat haar vader een hartaanval heeft gekregen en moet meteen geoppereerd worden.
Hij is daardoorheen gekomen en moet nu herstellen. Carly wil hem helpen en wil ernaartoe verhuizen.Het probleem is dat haar vader in Montana woont, dus ze moet Steve verlaten.
Steve heeft het hier moeilijk mee maar besluit dat hij toch in Beverly Hills blijft.

En zo verlaat Carly de serie.

Reynolds, Carly